Соревнования по парусному спорту на летних Олимпийских играх 2012 прошли с 28 июля по 11 августа. Разыгрывались 10 комплектов наград. Соревнования прошли в городе Уэймут на базе национальной академии парусного спорта Уэймута и Портленда (остров Портленд).

По сравнению с прошлыми соревнованиями из программы был исключён класс Торнадо, а класс Инглинг заменён на Эллиотт 6М.

22-летний Павлос Контидес, став вторым в классе Лазер, принёс Кипру первую медаль во всех видах спорта в истории Олимпийских игр.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Классы яхт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Открытый класс

Спортивные объекты

Квалификация

Ссылки 
 Парусный спорт на официальном сайте Игр   
 Международная федерация парусного спорта